Meesterklasse bridge: het hoogste niveau in de Nederlandse clubcompetitie bridge
 Meesterklasse schaken: het hoogste niveau in de Nederlandse clubcompetitie schaken